Сухостав:

 Сухостав, Наталья Иосифовна (1909—1990) — театральная актриса, режиссёр, сценарист, педагог.
 Сухостав (Гусятинский район) — село, Сухоставский сельский совет, Гусятинский район, Тернопольская область, Украина.